Василий Мосин:
 Мосин, Василий Александрович (род. 1972) — российский стрелок, олимпийский призёр.
 Мосин, Василий Васильевич (1917—1998) — советский и российский ветеринарный врач, абдоминальный хирург, общественный деятель, профессор.